Не варто плутати з українським державним підприємством воєнно-промислового комплексу — конструкторським бюро «Артилерійське озброєння»
Артилерійське озброєння — сукупність різнорідних видів та предметів (основних та допоміжних) артилерійської техніки, різновид вогнепальної ствольної зброї, в основі яких лежать артилерійські комплекси (артилерійські системи, боєприпаси до них, приладів для ведення та корегування стрільби), призначених для ураження протилежної сторони у повітрі, на суходолі та на воді.

Зміст 
Артилерійське озброєння включає:
 власно артилерійські системи — гармати ствольної артилерії (наземної та зенітної), міномети, бойові машини реактивної артилерії (РСЗВ), військові прилади, радіотехнічні станції, радіолокаційне озброєння, гранатомети, стрілецька та холодна зброя;
 боєприпаси — набої до стрілецької зброї, постріли ствольної артилерії, елементи пострілів, ручні гранати, порохи та вибухові речовини, снаряди до систем реактивної артилерії;
 допоміжні засоби — запасні частини, інструмент та приладдя, технічне обладнання й оснащення рухомих ремонтних майстерень, арсеналів, баз, складів, полігонів, лабораторій, матеріали для збереження та експлуатації озброєння;
 рухомі артилерійські ремонтні майстерні та лабораторії, що змонтовані на автомобільному транспорті.

Номенклатура предметів артилерійського озброєння відрізняється в міру розвитку артилерії та її складових.

Див. також 
 Берегова артилерія
 Корабельна артилерія
 Наземна артилерія
 Авіаційне озброєння
 Артилерійське приладдя

Посилання 
 Артиллерийское вооружение

Джерела 
  

Військова термінологія
Матеріальна частина артилерії
Зброя